Galga puede referirse a:
Galga, unidad de longitud para medir grosores en materiales muy finos.
Galga extensiométrica, un sensor basado en el [[efecto piezorresistivo;
Río Galga, un pequeño río en Hungría.